Antônio Luís de Moura é um compositor e clarinetista de música popular brasileira.

Obras 
 14 peças para canto e piano
 A vida
 O artista
 O incêndio do teatro São Pedro de Alcântara
 O padecente
 O sofrimento

Compositores do Rio de Janeiro (estado)